Gettysburg (Ohio)
Gettysburg (Pennsylvania), van de slag bij Gettysburg
Gettysburg (South Dakota)
Gettysburg Address, een toespraak van Abraham Lincoln
Gettysburg (film), een film uit 1993
Gettysburg (computerspel), een strategiespel van Strategic Simulations
Gettysburg (strip), strip uit de reeks De jonge jaren van Blueberry
Gettysburg (schip), schip dat in 1877 onderwater rug ontdekte, die mogelijk Madeira met Portugal verbond.